Подоклинье — деревня в центральной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Туготинская волость».

Расположена в 13 км к юго-западу от города Порхов; в 7 км к югу от волостного центра Туготино. Западнее находится деревня Щучно.

Численность населения составляет 68 жителей (2000 год).

До 2005 года деревня входила в состав Зареченской волости.

Примечания

Населённые пункты Порховского района